William Windom ist der Name folgender Personen:

* William Windom (Politiker) (1827–1891), US-amerikanischer Politiker
 William Windom (Schauspieler) (1923–2012), US-amerikanischer Schauspieler